Arnaud Bazin peut désigner :

 Arnaud Bazin (1959-), homme politique français ;
 Arnaud Bazin (1964-), joueur français de rugby à XV.